Красный Октябрь — микрорайон в составе города Киржач, с 1942 по 2005 год — посёлок городского типа в составе Киржачского района Владимирской области.

Численность населения — 10,2 тыс. человек (2002 год).

География 
Красный Октябрь находится в 5 км к югу от железнодорожной станции Киржач. Расположен на реке Киржач у подножия лесистого холма и на его склоне. На юге и востоке лесные массивы.

История 
В 1856 году на берегу реки Киржач в пяти вёрстах ниже одноимённого города был основан медно-латунный завод, специализировавшийся на выпуске предметов домашнего обихода: самоваров, тазов, утюгов, сахарниц, хозяйственных ковшей, чайников, кофейников и др. Продукция завода неоднократно экспонировалась на российских и европейских выставках, где за высокое качество и красоту формы 12 раз награждалась различными медалями. В 1931 году завод, носивший в то время название «Красный Октябрь», перепрофилировался на выпуск автотракторной светотехники.

Вокруг завода вырос одноимённый посёлок, которому в 1942 году был присвоен статус посёлка городского типа.

В 1970-е годы завод был связан железнодорожной веткой со станцией Киржач, а в посёлке началось строительство района пятиэтажных домов. Позднее были построены котельная и новая школа.

В 1992 году завод «Красный Октябрь» — одно из крупнейших предприятий по выпуску автоосветительной арматуры (фар, подфарников, фонарей, указателей) — преобразован в ОАО «Завод „Автосвет“».

В 2005 году посёлок Красный Октябрь был присоединён к городу Киржач, потеряв свой прежний статус и став микрорайоном.

Население 
По Всесоюзной переписи населения 1989 года в Красном Октябре проживало 11,46 тыс. человек, в том числе 5,24 тыс. мужчин и 6,22 тыс. женщин. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года численность населения посёлка составляла 10,23 тыс. человек (4,56 тыс. мужчин и 5,67 тыс. женщин).

Экономика 
Основные предприятия:
 ТПХ «Русклимат»
 ОАО «Завод „Автосвет“»
 ООО «Автосветстрой»
 Филиал «Киржачтрансавто»
 ООО «Экспресс»
 ООО СК «Бриз»
 ТОО «Бородино»
 ООО «Промстроймонтаж»
 ТОО «Кирпичный завод»
 Филиал треста «Киржачрайгаз»
 ОАО «Киржачремтехпред»
 ООО «Сельхозхимик»

Транспорт 
Микрорайон связан с центральной частью города автобусным маршрутом Красный Октябрь — ЦРБ (№ 4), Красный Октябрь — Пищпром (№ 7), а также с мкрн. Шёлковый Комбинат маршрутом № 5 и № 6, с мкр КИЗ маршрутом № 8.

Образование, культура и отдых 
ОАО «Завод „Автосвет“» является шефом и производственной базой Киржачского машиностроительного колледжа.

Две средние общеобразовательные школы (№ 6 и № 7). Имеется Дом культуры, школа искусств, детский клуб «Ровесник» и стадион.

Застройка 
В микрорайоне Красный Октябрь сохранились кварталы старых одно-двухэтажных домов, построен район пятиэтажных домов.

Согласно Генеральному плану развития Киржача планируется ликвидация кирпичного завода и застройка освободившейся территории 2—4 и 5-этажными домами.

В Красном Октябре находится мост через реку Киржач. Ниже по течению реки есть плотина. Существовали планы сделать из неё мини-ГЭС.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт завода «Автосвет»
 Фотографии в www.panoramio.com:
 плотина
 памятник
 река Киржач у пос. Фёдоровское

Микрорайоны Киржача
населённые пункты, упразднённые в 2005 году
населённые пункты, вошедшие в состав Киржача